Yago ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
→ Hauptartikel: Jakob

Yago ist eine spanische Variante des Namens Jakobus.

Verbreitung 
Der Name Yago ist überwiegend in Spanien verbreitet und erfreut sich vor allem in der Region Galicien großer Beliebtheit. Dort wird er jedoch vor allem in der Schreibweise Iago vergeben.

Auch in Brasilien ist der Name in beiden Schreibweisen populär, jedoch überwiegt die Variante Iago.

Varianten 

 Galicisch: Iago
 Kornisch: Jago
 Portugiesisch (Brasilien): Iago, Hiago, Hyago

Für weitere Varianten: siehe Jakob

Namensträger

Vorname

Yago 

 Yago Felipe da Costa Rocha (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Yago Lamela (1977–2014), spanischer Leichtathlet
 Yago Pikachu (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Yago Fernando da Silva (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Yago Vázquez (* 1984), spanischer Jazzmusiker

Iago 

 Iago (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Iago Aspas (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Iago Bouzón (* 1983), ehemaliger spanischer Fußballspieler
 Iago Falque (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Iago Herrerín (* 1988), spanischer  Fußballtorwart

Familienname 
 Bernard Yago (1916–1997), ivorischer römisch-katholischer Bischof und Kardinal
 Gideon Yago (* 1978), US-amerikanischer Journalist und Drehbuchautor
 Steeve Yago (* 1992), burkinischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Zed Yago, deutsche Metal-Band
 Iago

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname